El torneig d'Estoril 2010, oficialment conegut com a Estoril Open 2010, és una competició tennística disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 21a edició d'aquest torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 de maig de 2010 al Estádio Nacional d'Oeiras, Portugal.

El català Albert Montañés va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i la letona Anastasija Sevastova va aconseguir el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010